Masterpiece steht für:
 ein herausragendes Werk eines Künstlers, siehe Meisterwerk
 Masterpiece (Brettspiel), ein Brettspiel aus dem Jahr 1970
 Masterpiece (Fernsehserie), eine Anthologieserie auf PBS
 Masterpiece (Roman), ein Roman von Elise Broach aus dem Jahr 2008
 Masterpieces: The Best Science Fiction of the Century, eine Anthologie, herausgegeben 2001 von Orson Scott Card
 The Masterpiece, Kampfname des Wrestlers Chris Masters
 The Masterpiece, ein Film aus dem Jahr 2011
 The Masterpiece (Hong Kong), ein Wolkenkratzer in Hong Kong

Alben:
 Masterpiece (The-Isley-Brothers)-Album, 1985
 Masterpiece (Just-Ice-Album), 1990
 Masterpiece (Nathan-Album), 2006
 Masterpiece (Rakim-y-Ken-Y-Album), 2006
 Masterpiece (The-Temptations-Album), 1973
 The Masterpiece (Booby-Brown-Album),  2012
 Masterpieces (Bob-Dylan-Album), 1978
 Masterpieces (HammerFall-Album), 2008
 Masterpieces: 1991–2002, 2005

Lieder:
 Masterpiece (Atlantic-Starr-Lied), 1992
 Masterpiece (Basshunter-Lied), 2018
 Masterpiece (Gazebo-Lied), 1982
 Masterpiece (Madonna-Lied), 2012
 Masterpiece (Mami-Kawada-Lied), 2009
 Masterpiece (Jessie-J-Lied), 2014
 Masterpiece (Big-Thief-Lied), 2016